Hestimodema är ett släkte av spindlar. Hestimodema ingår i familjen taggfotsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Taggfotsspindlar
Hestimodema